Aristobulus (of Aristoboulos, Aristobulos) is de naam van de volgende personen:
Aristobulus van Cassandreia, een Grieks historicus die Alexander III de Grote op zijn veldtochten vergezelde
Titus Claudius Aurelius Aristobulus uit de Gens Claudia
Aristobulus I uit het geslacht van de Hasmoneeën
Aristobulus II uit het geslacht van de Hasmoneeën
Aristobulus III uit de laatste generatie van de Hasmoneeën, de broer van Mariamne
Aristobulus IV, de zoon van Mariamne en Herodes de Grote
Aristobulus van Chalkis
Aristobulus, de zoon van de hierboven genoemde Aristobulus en Salomé
Aristobulus van Paneas, een Joodse filosoof uit de tweede eeuw v.Chr.
De Aristobulus die genoemd wordt in het Nieuwe Testament